Arabela – imię
 Arabela (serial telewizyjny) – serial telewizyjny

Zobacz też 
 Arabella